La Mola steht für:

 La Mola (Gallifa), Berg in Katalonien, Spanien
 El Pilar de la Mola, Ort auf Formentera, Spanien